Damernas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls i Roza Chutor alpina center, i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, den 18 februari 2014. Regerande guldmedaljör från OS 2010 var tyskan Viktoria Rebensburg. Tvåa 2010 kom Tina Maze från Slovenien och trea kom Elisabeth Görgl från Österrike.

Roza Chutor alpina center ligger i bergskedjan Kaukasus västligaste del, cirka 60 km öster om OS-staden Sotji.

Detta var damernas näst sista tävling vid spelen. Den avgjordes i två åk. Snabbaste totaltiden vann.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Noter

Externa länkar 
Sochi2014: Rosa Khutor Alpine Center 
FIS-Ski.com: Kalender över OS i alpin skidåkning 

Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014